Geraldo Washington Regufe Alves (Póvoa de Varzim, 8 de Novembro de 1980) é um futebolista profissional português, militou no AEK Atenas, está no Steaua Bucareste

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais da Póvoa de Varzim
Portugueses de ascendência brasileira
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do FC Steaua București